Arbela – starożytne miasto w Asyrii
Miejscowości w USA:
 Arbela – miejscowość w stanie Missouri, w hrabstwie Scotland
Gminy w USA:
 Arbela (ang. Arbela Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Tuscola
Taksonomia:
 Arbela – rodzaj pluskwiaka z podrodziny Nabinae (z rodziny zażartkowatych)